Ein Abipulli ist ein spezieller Pullover oder ein Sweatshirt, das von Schülern getragen wird, um ihren Abschluss der gymnasialen Oberstufe (das sogenannte Abitur) zu feiern. Diese Kleidungsstücke sind in der Regel in den Schulfarben gestaltet und können auch das Schullogo, den Schulnamen und den Abiturjahrgang aufweisen. Oft werden sie von den Schülern selbst gestaltet und sind somit ein Ausdruck von Kreativität und Zusammenhalt.

Die Tradition der Abipullis gibt es seit den 1980er Jahren in Deutschland und hat sich seitdem verbreitet. Abipullis sind bei vielen Schulen mittlerweile üblich, um den Abschluss gebührend zu feiern und als Erinnerung an den Abschlussjahrgang. Die Pullover oder Sweatshirts sind oft limitiert und können somit zu begehrten Sammlerstücken werden. Sie werden oft von spezialisierten Unternehmen hergestellt, die Schulen bei der Gestaltung und Produktion unterstützen.

Abipullis sind oft mit lustigen oder originellen Sprüchen oder Wortspielen bedruckt, die sich auf das Abitur, die Schule oder den Jahrgang beziehen. Die Gestaltung von Abipullis kann ein aufwendiger Prozess sein, der eine Zusammenarbeit zwischen  Schülern erfordert, um ein passendes Design zu finden und einen geeigneten Hersteller zu finden.

Der Verkauf von Abipullis kann dazu beitragen, Geld für Abschlussfeiern, Reisen oder andere Aktivitäten zu sammeln, die von den Schülern organisiert werden. Abipullis können auch dazu beitragen, den Zusammenhalt im Abschlussjahrgang zu stärken und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Indem sie einheitliche Kleidung tragen, können die Schüler ihre Zugehörigkeit zum Jahrgang betonen und gemeinsam den Abschluss feiern.

In einigen Schulen gibt es Regeln oder Richtlinien, was auf Abipullis gedruckt werden darf und was nicht. Schüler sollten sich daher vor dem Entwurf ihrer Abipullis mit den entsprechenden Vorschriften vertraut machen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Trotzdem sind Abipullis in Deutschland eine beliebte Tradition und ein wichtiger Teil des Abschlussjahrgangs.

Obertrikotage